Кучукский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шелаболихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Кучук.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1473 человека, в том числе 719 мужчин и 754 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1477 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Батурово,
 село Кучук,
 село Сибирка.

Примечания 

Сельские поселения Шелаболихинского района